Der FTSE/JSE Top 40 Index ist ein südafrikanischer Aktienindex. Der Index besteht aus den 40 größten Werten des FTSE/JSE All-Share Index der Johannesburger Börse nach Marktkapitalisierung. Der Index wurde am 24. Juni 2002 mit einem Basiswert von 10.300,31 Punkten veröffentlicht.

Zusammensetzung 

Stand: 30. Juni 2021.

Weblinks 
 FTSE Factsheet
 Download Indexgewichtung (pdf, 122kb)

Aktienindex
Wirtschaft (Südafrika)